Vakt kan syfta på:

 Vakt (person) – en person vars uppgift är att utföra bevakning.
 Ordningsvakt – i Sverige en person förordnad av polismyndigheten.
 Livvakt – en person eller grupp som har till uppgift att skydda en specifik person.
 Väktare – en person som är anställd av ett bevakningsföretag.
 Skyddsvakt – i Sverige personal som har till uppgift att bevaka skyddsobjekt.
 Vaktsystem – ombord på handelsfartyg.